Contea di Hickman o Hickman County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Hickman (Kentucky)
 Contea di Hickman (Tennessee)